Матросово, до 1946 Уггенен () — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Храбровского сельского поселения.

Население

История 
Первое упоминание населённого пункта Уггенен относится к 1258 году.

В 1910 году численность населения составляла 122 человека, в 1933 году — 440 человек, в 1939 году — 680 человек.

Уггенен был переименован в Матросово в честь Александра Матросова. С октября 1946 года после прошедшей Великой Отечественной войны поселение вновь было заселено.

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)